Miejscowości w Polsce
 Gałki – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Gałki – osada w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Gałki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Gielniów
 Gałki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Rusinów
 Gałki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Repki
 Gałki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Grębków